Ноев ковчег может означать:

 Ноев ковчег — в Библии: судно, построенное Ноем, для спасения своей семьи и животных от Потопа.
 Ноев ковчег — независимая информационно-аналитическая международная газета армянской диаспоры.
 Ноев ковчег — международный кинофестиваль, организованный как ежегодный форум кинематографистов.
 Ноев ковчег — операция Моссада, проведённая в 1969 году.
 Ноев ковчег — проект Московского университета по созданию сетевого хранилища биологического материала.
 «Ноев ковчег» — прам Балтийского флота России, носивший также наименование «Arkanne».

Произведения искусства 
 «Ноев ковчег» — американский художественный фильм 1928 года.
 «Ноев ковчег» — американский короткометражный фильм 1959 года.
 «Ноев ковчег» — советский спектакль Центрального театра кукол 1976 года.
 «Ноев ковчег» — американский телевизионный фильм 1999 года.
 «Ноев ковчег» — американский мультипликационный фильм 2010 года.
 «Ноев ковчег» — британский сериал, выходивший в 1997—1998 годах.
 «Ноев ковчег» — американский сериал, выходивший в 2005—2006 годах.
 «Ноев ковчег» — аргентино-итальянский анимационный фильм.
 «Ноев ковчег: Прыгая через метлу» — американский фильм 2008 года.